VMS steht als Abkürzung für:

 Vanillinmandelsäure, das mit dem Urin ausgeschiedene Hauptabbauprodukt von Adrenalin und Noradrenalin, Tumormarker für Phäochromozytome
 Verband der Museen der Schweiz, nationaler Interessenverband
 Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Strelitz, ehemaliges kommunales Verkehrsunternehmen
 Verkehrsverbund Mittelsachsen rund um Chemnitz
 Vessel Monitoring System, satellitengestütztes Überwachungssystem für Fischereifahrzeuge
 Virtual Memory System, ursprünglicher Name von OpenVMS, ein Betriebssystem des Computerherstellers Digital Equipment Corporation
 Volcanogenic massive sulfide, Massivsulfiderz-Lagerstätte

Abkürzung